Значения в русском языке:
 Настольный футбол.
 В покере — карта, не участвующая в комбинации, но определяющая выигравшего, в случае если комбинации одинаковы.
 Кикер — позиция в американском футболе.
 Человек, занимающийся кикбоксингом (разг.).
 В сноубординге и горнолыжном фристайле и фрирайде — отрывной стол (рампа), с которого происходит прыжок на сноуборде или лыжах.
 В ускорительной технике — отклоняющий (изменяющий траекторию движения) элемент устройства впуска пучка заряженных частиц в синхротронное кольцо и выпуска из него.
 Кикер, Николас (род. 1992) — аргентинский теннисист.

В английском и других языках существует множество иных значений данного слова — названия спортивных команд, журналов и т. д., см. :en:Kicker.